Weichsel har flere betydninger:

 Wisła – Weichsel er det tyske navn for den polske flod Wisła.
 Weichseltræ (Prunus mahaleb) – et træ.
 Weichsel-istiden – den seneste istid.